Ноляшор — река в России, течёт по территории городского округа Усинск и Усть-Цилемского района Республики Коми. Устье реки находится в 151 км по левому берегу реки Шапкиной. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000082295.

Примечания 

Притоки Шапкиной
Реки Усть-Цилемского района
Реки городского округа Усинск